Geografie
 Lunar Lake (Canada), meer in Nunavut, Canada
 Lunar Lake (Nevada), droge meerbedding in Nevada, VS

Overig
 Lunar Lake (processor), (toekomstige) Intel-prcessor